Onderdistrict in Indonesië
 Kajen (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kajen (Ceper), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Kajen (Kajen), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kajen (Lebaksiu), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Kajen (Margoyoso), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Kajen (Talang), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java